Die Dubai Tennis Championships 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. März 2004 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf einem Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Scottsdale das Arizona Men’s Tennis Classic und in Acapulco das Abierto Mexicano Telefonica Movistar gespielt. Letzteres ist genau wie die Dubai Tennis Championships Teil der Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in San José zur niedriger dotierten ATP International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Schweizer Roger Federer, der sich als Setzlistenerster erneut ohne einen Satz abzugeben ins Finale spielte. Nur dort trotzte ihm der Spanier Feliciano López einen Satz ab. Es war sein zweiter Titel der Saison und sein 13. Karrieretitel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Leander Paes und David Rikl, spielten dieses Jahr nicht erneut zusammen das Turnier; nur Paes trat an und konnte mit Jonas Björkman erneut das Finale erreichen. Hier unterlagen sie aber der an 1 gesetzten Paarung aus Mahesh Bhupathi und Fabrice Santoro. Es war ihr zweiter und letzter gemeinsamer Titel. Für Bhupathi war es der 33. Doppeltitel seiner Karriere, für Santoro der 14. Zudem gewann Bhupathi schon 1998 den Titel in Dubai.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Dubai